Рикардо Энрике Бочини (; ) — аргентинский футболист, выступавший на позиции атакующего полузащитника. За сборную Аргентины выступал с 1977 по 1986 год, за это время Бочини провёл 11 матчей. Чемпион мира 1986 года. Участник Кубка Америки 1979 года.

Биография 

Рикардо Бочини выступал в течение всей карьеры за один клуб — «Индепендьенте». Именно с ним связана «золотая эра» в истории клуба, когда «Красные Дьяволы» неоднократно завоёвывали Кубок Либертадорес. Дважды команда выигрывала Межконтинентальный кубок и оба раза к этим успехам был причастен Бочини. Он является живым символом и кумиром для болельщиков «Индепендьенте». В составе родного клуба он провёл 740 матчей в чемпионате Аргентины, что является абсолютным рекордом страны. Несмотря на довольно неплохую результативность (107 голов в чемпионате), Бочини прославился в первую очередь своими фирмеными филигранными пасами — «бочинесками», часто разрезавшими всю оборону соперника. Футболист одинаково хорошо действовал как в середине поля, так и на флангах.

Расцвет его карьеры пришёлся на лучшие годы другого великого футболиста — Диего Марадоны, которого многие специалисты считают лучшим игроком в истории мирового футбола (или хотя бы одним из лучших наряду с Пеле). Поскольку оба действовали на одной позиции, это во многом помешало Бочини полностью раскрыть свой потенциал за «Альбиселесту». Бочини сыграл в полуфинальном матче чемпионата мира 1986 года, выйдя на замену против бельгийцев — во многом это было обусловлено данью уважения к самому Бочини. Диего Марадона не раз заявлял о том, что Бочини является одним из его кумиров в футболе и что он преклоняется перед его игрой.

Последний матч за «Индепендьенте» Бочини провёл 5 мая 1991 года против «Эстудиантеса». Матч закончился со счётом 1:1. 25 февраля 2007 года Рикардо Бочини провёл символические 42 минуты в матче за клуб низших дивизионов «Барракас Боливар».

Статистика

Титулы и достижения 
  Чемпион Аргентины (4): 1977 (Насьональ), 1978 (Н), 1983 (Метрополитано), 1988/89
 Обладатель Кубка Либертадорес (4): 1973, 1974, 1975, 1984
 / Обладатель Межамериканского кубка (3): 1973, 1974, 1975
 Обладатель Межконтинентального кубка (2): 1973, 1984
 Чемпион мира (1): 1986
  Футболист года в Аргентине (1): 1983

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт
 Статистика футболиста
 Биография
 Ricardo Bochini: «Hoy se usa la palabra ídolo para cualquier cosa»

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Индепендьенте»